Лучшее выступление в рамках "MTV World Stage" (Best World Stage Performance) - номинация MTV Europe Music Awards, в которую попадают артисты, выступившие с концертами в рамках World Stage. Вручается с 2009 года. На данный момент рекорд (2 награды) принадлежит группе Linkin Park.

MTV Europe Music Awards